1-я Ни́жняя улица может означать:

 1-я Нижняя улица — улица в Ивантеевке (Московская область).
 1-я Нижняя улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).